HHT est un sigle qui peut désigner :
  Hereditary hemorrhagic telangiectasia (en français, maladie de Rendu-Osler), une angiomatose de transmission autosomique dominante, faisant partie des phacomatoses ;
 , une autorité statutaire du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud chargée de la protection et de l'entretien des sites historiques de l'État ;
 , une enzyme.